Арутюн Овнатанян  (; 1706 — ?) — младший сын и ученик Овнатана Нагаша родился в Ереване, с 1710 года — в Тифлисе. Вместе со своим братом Акопом и отцом украшали миниатюрами рукописные книги, расписывали вместе с отцом собор в Эчмиадзине.

Литература 
 Популярная художественная энциклопедия. — 2-я кн. — издательство «Советская энциклопедия», 1986.

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article083527.html Большая советская энциклопедия]

См. также 
 Изобразительное искусство Армении

Умершие в XVIII веке
Арутюн
Художники XVIII века
Персоналии, чья дата смерти не установлена